Barnabé est un nom propre utilisé comme prénom, comme nom de famille ou comme toponyme.

Étymologie 
Barnabé vient du latin Barnabas, nom d'homme en grec ancien également, d'origine araméenne discutée.

Prénom 
Barnabé est un prénom masculin, fêté le 11 juin.

Variantes 
Il a pour variantes Barnabas, Barnaby, Barney et Barny, plutôt utilisés dans les pays de langue anglo-saxonne.

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter : .

Saints des églises chrétiennes 
 Plusieurs saints portent le nom de Barnabé: voir .

Nom de famille 

 Réal Barnabé, un journaliste canadien.
 Daté Atavito Barnabé-Akayi (1978- ), écrivain béninois.

Nom de scène 

 Jean-Claude Pasche (1940-2020), metteur en scène et directeur de théâtre suisse.

Toponymes 
 Voir tous les articles concernant

Œuvres de fiction 

 Barnabé, film français avec Fernandel, réalisé par Alexandre Esway en 1938.
 L'Ours Barnabé, bande dessinée humoristique, par Philippe Coudray.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme